В одиночному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1971, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1971 року, Маргарет Корт здобула титул, у фіналі перемігши Ольгу Морозову 6-2, 6-2.

Сіяні гравчині

Віз австралійської серії 

  Маргарет Корт  (Переможниця)
  Івонн Гулагонг (3-тє коло)

 Леслі Гант (3-тє коло)
 Гелен Гурлей (3-тє коло)

Від зарубіжної серії 

  Патті Гоган (чвертьфінал)
  Вінні Шоу (3-тє коло)
  Шерон Волш (3-тє коло)
  Ольга Морозова (фінал)

 Жель Шанфро (1-ше коло)
 Бетті Стеве (чвертьфінал)
 Савамацу Кадзуко (півфінал)
 Лаура Россоув (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Sydney International